OCX, abréviation de , désigne un module :

 OLE ;
 ActiveX.